Eurasburg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Eurasburg, Schwaben – kommun i Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern, 
 Eurasburg, Oberbayern – kommun i Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern,